Забастовка в Толидо () — забастовка работников компании «Electric Auto-Lite» в городе Толидо (Толедо), штат Огайо; проходила с 12 апреля по 3 июня 1934 года и была организована профсоюзом Американской федерации труда (AFL). Включала в себя пятидневную «битву при Толидо» между неполными  забастовщиков и  бойцами Национальной гвардии Огайо, в результате которой два человека погибли и более двух сотен получили ранения. Историки американского труда относят данную забастовку к трём ключевым забастовкам в истории США, поскольку победа местных активистов привела к массовому объединению в профсоюзы во всём городе.

См. также 
 Всеобщая забастовка в Миннеаполисе (1934)
 Национальный Закон о трудовых отношениях (США)

Литература 
 I Remember Like Today: The Auto-Lite Strike of 1934. Philip A. Korth and Margaret R. Beegle, eds. East Lansing, Mich.: Michigan State University Press, 1988. ISBN 0-87013-255-5.
 Bernstein, Irving. The Turbulent Years: A History of the American Worker, 1933—1941. Paperback edition. Boston: Houghton-Mifflin Co., 1970. ISBN 0-395-11778-X.
 

Новый курс Рузвельта
Забастовки в США
Конфликты 1934 года
1930-е годы в Огайо
Толидо
Апрель 1934 года
Май 1934 года
Июнь 1934 года